La Vallée de la Barousse ist ein französischer Kanton im Arrondissement Bagnères-de-Bigorre, im Département Hautes-Pyrénées und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Lannemezan.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Mauléon-Barousse (alle 25 Gemeinden), Saint-Laurent-de-Neste (alle 11 Gemeinden), Lannemezan (8 der 25 Gemeinden) und Castelnau-Magnoac (1 der 29 Gemeinden).

Lage 
Der Kanton liegt ganz im Osten des Départements Hautes-Pyrénées.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 52 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der fünf Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Laurent Lages/Pascale Peraldi (beide PRG) gegen Josette Durrieu/Alain Piaser (beide PS) mit einem Stimmenanteil von 52,67 % (Wahlbeteiligung: 62,06 %).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Neuordnung der Kantone, kurze Beschreibung mit Karte (französisch)

Lavalleedelabarousse